Нингуно, Фабрика де Кесос има више значења:

 Нингуно, Фабрика де Кесос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нингуно, Фабрика де Кесос (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику